Gemeentes
Burbach (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin.
Burbach (Noordrijn-Westfalen), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Burbach (Eifel), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.

Plaatsen
Burbach (Halver), een Ortsteil van Halver in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Burbach (Niederhambach), een Ortsteil van Niederhambach in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
Burbach (Marxzell), een Ortsteil van Marxzell in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.
Burbach (Mörsbach), een Ortsteil van Mörsbach in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
Burbach (Saarland), een district van Saarbrücken, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Saarland.
Burbach (Wutha-Farnroda), een dorp in de gemeente Wutha-Farnroda in de Duitse deelstaat Thüringen.